L'Oiseau rare, film français réalisé par Jean-Claude Brialy (1973) ;
 L'Oiseau rare, téléfilm français réalisé par Didier Albert (2001).

Voir aussi 
Un oiseau rare, film français réalisé par Richard Pottier (1935).